Tizón puede referirse a:
 Madera parcialmente quemada (véase hoguera)
 Mancha, especialmente en el honor:
 Tizón de la nobleza, de Francisco de Mendoza y Bobadilla (1560)
 Parte del sillar que entra en la fábrica (véase soga y tizón).
 Un tipo de hongo:
 Tizón tardío, que produce la enfermedad del mildiu de la patata.
 Tizón temprano, que afecta a las hojas de la patata.
 El lagarto tizón, Gallotia galloti, o en la isla de El Hierro el Gallotia caesaris, unos lagartos de las Islas Canarias.
 Tizón (noble): señor navarroaragonés de Buil y probable padre de Pedro Tizón